M67 može značiti:

 M67 (ručna bomba)
 Messier 67